Tamarix, Gènere de plantes amb flors 
 Tamariu (arbre), arbust o arbre petit del gènere Tamarix.
 Tamariu (Palafrugell), poble de la localitat de Palafrugell